Calverton (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 Calverton (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Calverton, Nottinghamshire, poble i parròquia al districte de Gedling (Nottinghamshire, Regne Unit)
 Calverton Park, població dels Estats Units a l'estat de Missouri